Пећани је приградско насеље у градској општини Чукарица у граду Београду.

Историја 
Насеље Пећани су формарала три брата која су ту дошла из Пећана у Босни. Звали су се Илија, Драгиша-Гига и Аврам па су по њима настале породице Илић, Гигић и Аврамовић. Према попису из 2011. било је 562 становника.

Овде је одржана Скупштина у Пећанима 1. маја 1805. године.

Основна школа (зграда) у месту грађена је 1935-1938. године. Њен завршетак помогао је познати међуратни београдски књижар и издавач Рус, Анатолиј Ивановић.

Градски саобраћај 
До насеља се дневним линијама гсп-а може стићи:

 Линија 551 Београд на води — Сремчица

 Линија 553 Београд на води — Руцка

Демографија 

У насељу Пећани живи 413 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 43,0 година (41,6 код мушкараца и 44,3 код жена). У насељу има 161 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,06.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Чукаричка насеља
Београдска насеља‎
Википројект географија/Насеља у Србији